Als Kaiser-Klasse werden mehrere Schiffsklassen bezeichnet:

 eine Klasse von zwei Panzerschiffen der Kaiserlichen Marine, siehe Kaiser-Klasse (1874)
 eine Klasse von fünf Linienschiffen der Kaiserlichen Marine, die alle nach deutschen Kaisern benannt sind und deren Namen mit Kaiser begann, siehe Kaiser-Friedrich-III.-Klasse
 eine Klasse von fünf Großlinienschiffen der Kaiserlichen Marine, siehe Kaiser-Klasse (1911)
 eine Klasse von Passagierschiffen des Norddeutschen Lloyd, siehe Kaiser-Klasse (NDL)